Nicolas Bouchart (), amiral de Bretagne ;
 Jean Bouchart (), commandant des vaisseaux du Croisic, résista aux Anglais devant Guérande ;
 Jacques Bouchart (), homme de loi et secrétaire du duc de Bretagne ;
 Alain Bouchart (vers 1440-après 1514), frère cadet du précédent, homme de loi, secrétaire du duc de Bretagne, historiographe breton ;  
 Natacha Bouchart (née en 1963), femme politique française, maire de Calais, sénatrice.

Patronyme français